Teleno puede referirse a:

El monte Teleno, en la provincia de León, España; 
La localidad de El Teleno, en el concejo de Riosa (Asturias); 
Nombre que los astures daban al dios celta Teutates.